Newfield – miejscowość w Szkocji
Miejscowości w Anglii:
 Newfield (Bishop Auckland) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Newfield (Chester-le-Street) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Newfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
Miejscowości w USA:
 Newfield – miasto w stanie Maine, w hrabstwie York
 Newfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins
 Newfield – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Gloucester
Gminy w USA:
 Newfield (ang. Newfield Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie York
 Newfield (ang. Newfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oceana
 Newfield (ang. Newfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins